Ludvig af Thüringen kan henvise til en række fyrster, der har været landgreve af Thüringen:

 Ludvig den Skæggede, ludovingernes stamfader
 Ludvig Springeren
 Ludvig 1. af Thüringen
 Ludvig 2. af Thüringen, også kendt som Jernludvig
 Ludvig 3. af Thüringen, også kendt som Ludvig den Fromme og Ludvig den Milde
 Ludvig 4. af Thüringen, også kendt som Ludvig den Hellige